Breisach steht für:

 Breisach am Rhein, eine Stadt am Oberrhein an der deutsch-französischen Grenze
 Burg Breisach, eine abgegangene Höhenburg daselbst
 Neuf-Brisach (Neu-Breisach) im französischen Département Haut-Rhin
 Breisach (Adelsgeschlecht), Tiroler Rittergeschlecht

Breisach ist ein Namensbestandteil bzw. der Familienname folgender Personen:
 Augustin Münzmeister von Breisach († 1380), Bischof von Seckau
 Emil Breisach (1923–2015), österreichischer Schriftsteller und Kulturmanager
 Felix Breisach (* 1961), österreichischer Regisseur und Produzent
 Gabriela Breisach (* 1956), österreichische Goldschmiedemeisterin, Juwelierin, Gemmologin und Sachverständige für Schmuck
 Paul Breisach (1896–1952), österreichischstämmiger Dirigent